Cieneguillas puede referirse a:

 Cieneguillas, localidad de Argentina;
 Cieneguillas, localidad de México.